Naša TV (BiH)
Naša TV (Sjeverna Makedonija)